Gut Hausen ist der Name

 eines ehemaligen Ritterguts auf dem Gebiet der heutigen Stadt Eschweiler, siehe Rittergut Hausen
 eines Gutes im Aachener Stadtteil Soers, siehe Gut Hausen (Aachen)